El término Wesley puede hacer referencia, en esta enciclopedia, a:

 Personas:
 John Wesley (1703–1791), fundador del movimiento metodista inglés.
 Charles Wesley (1707–1788), hermano menor del anterior, líder metodista y prolífico compositores de himnos.
 Fred Wesley (n. 1943), trombonista de jazz estadounidense.
 Wesley Lopes da Silva (Villa Vella, Espírito Santo, 1980), futbolista brasilero.
 Wesley Sneijder (Utrecht, 1984), futbolista neerlandés.
 Wesley Brown (Mánchester, 1979), jugador de fútbol inglés.
 Wesley Sulzberger (Beaconsfield, Tasmània, 1986), ciclista australiano.
 John Wesley Powell (Nueva York, 1834 - Maine, 1902), soldado, geólogo y explorador estadounidense.
 David Wesley (1970, Texas), jugador de baloncesto estadounidense.
 Walt Wesley (n. 1945), former American basketball player
 Wesley Snipes, actor estadounidense.
 Paul Wesley (n. 1982), actor estadounidense.
 Rutina Wesley, actriz estadounidense.
 Wesley Ribeiro Silva (n. 1999), futbolista brasileño.

 Personajes ficticios:
 Wesley Crusher, en la serie Star Trek: La nueva generación, interpretado por Wil Wheaton.
 Wesley Collins, en Power Rangers Time Force, la novena temporada de los Power Rangers.

 Localidades:
 Wesley (Iowa)
 Wesley (Maine)
 Wesley Hills, población de Estados Unidos en el estado de Nueva York.